Вардовя́н — армянская фамилия

 Вардовян, Акоп (1830—1898) — армянский режиссёр, антрепренёр, актёр, театральный деятель

См. также 
Вардонян
Варданян
Тер-Варданян